Ostrovu Mare se poate referi la:
 Ostrovu Mare, Mehedinți - un sat în comuna Gogoșu din județul Mehedinți
 Ostrovu Mare (Mehedinți) - o insulă pe Dunăre în apropierea localității Gogoșu, Mehedinți
 Ostrovul Mare (Teleorman) - o insulă pe Dunăre în apropierea localității Islaz, Teleorman
 Podul Ostrovu Mare - un pod suspendat peste brațul Gogoșu al Dunării, aproape de Porțile de Fier II
 Rezervația naturală Ostrovul Mare - o arie protejată de interes național situată în județul Teleorman, pe teritoriul administrativ al comunei Islaz